Die Bahrain Championship 2008 war ein einmalig ausgetragenes Snooker-Turnier der Saison 2008/09, das vom 8. bis 15. November 2008 im Bahrain International Exhibition Centre in Manama stattfand. Nach dem Dubai Duty Free Classic war es das zweite Main-Tour-Turnier im Nahen Osten. Das als viertes Ranglistenturnier der Saison ausgetragene Turnier wurde nach dieser Austragung wieder aus dem Main-Tour-Kalender gestrichen, da trotz des stark besetzten Teilnehmerfelds der Zuschauerzuspruch hinter den Erwartungen zurückblieb. 

Gleich mehrere Top-Spieler konnten nicht antreten, da sie bereits vor Ansetzung des Turniers für die Premier League verpflichtet worden waren. Neben John Higgins, Mark Selby und Ding Junhui fehlte auch Ronnie O’Sullivan, der sich krank meldete. Steve Davis, der eigentlich von O’Sullivans Rückzug profitiert hätte, musste selbst krankheitsbedingt sein Achtelfinalmatch absagen.

Sieger wurde der Australier Neil Robertson, der damit seinen dritten Main-Tour-Titel gewann. Er besiegte Matthew Stevens im Finale mit 9:7.

Gleich zweimal gab es bei der Bahrain Championship das höchste reguläre Break von 147 Punkten. Bereits in der Qualifikation in Wales gelang dies Liang Wenbo, Marcus Campbell erzielte ein Maximum Break in der Wildcard-Runde. Für beide war es das erste 147er Break der Karriere.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Das Turnier gehörte zu den fünf einfachen Ranglistenturnieren mit der niedrigsten Punktzahl für die Weltrangliste. Vom Preisgeld her lag es auf Höhe der beiden chinesischen Turniere und vor den britischen Wettbewerben.

Für das Maximum Break in Bahrain gab es zusätzlich 20.000 £, das Maximum in der Qualifikation wurde mit 1.000 £ belohnt.

Finalrunde 
Die Top 16 der Weltrangliste wäre ohne Absagen für die Hauptrunde gesetzt gewesen, zusätzlich konnten sich 16 Spieler qualifizieren.

Wildcard-Runde 
6 Spieler aus dem arabischen Raum bekamen eine Wildcard und durften zum Auftakt des Turniers gegen 6 Profispieler antreten. Es nutzte aber keiner die Chance, sich für das Hauptfeld zu qualifizieren.

Hauptturnier

Finale 
Neil Robertson hatte einen idealen Start in das Finale und ging mit zwei Centurys und einem 96er-Break mit 3:0 in Führung. Doch Matthew Stevens zeigte sich unbeeindruckt und schaffte bis zur Sessionpause den 3:4-Anschluss. Auch in der zweiten Session konterte der Waliser jeden Versuch von Robertson, einen größeren Vorsprung herauszuspielen, und ging dann erstmals selbst mit 7:6 in Führung. Doch diesmal konterte der Australier und glich nicht nur in einem umkämpften Frame aus, sondern holte sich auch die nächsten beiden Frames zum 9:7-Erfolg.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 27. bis 30. Oktober 2008 im Pontin's Centre in Prestatyn statt. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 96 der Weltrangliste gegeneinander, die Sieger trafen in Runde 2 auf die Plätze 49 bis 64, in Runde 3 kamen Nummer 33 bis 48 und in Runde 4 Nummer 17 bis 32 hinzu.

kl. = kampflos

Century-Breaks 
Höhepunkt waren die beiden Maximum Breaks von Marcus Campbell und Liang Wenbo. Während für Campbell sein erstes 147er Break das einzige Century-Break im Turnier war, spielte Liang in seinem Qualifikationsmatch gegen Martin Gould insgesamt vier Centurys, neben dem Maximum noch zwei hohe 139er Breaks und ein 115er Break. Es waren nach offizieller Zählung die Maximum Breaks Nummer 65 und 66 der Snookergeschichte.

19 Spieler erzielten im Hauptturnier 33 Breaks von mindestens 100 Punkten, Halbfinalist Stephen Hendry war mit fünf Centurys am erfolgreichsten. 22 Centurys gab es in der Qualifikation verteilt auf 15 Spieler.

Hauptturnier

Qualifikation

Weblinks 
  bei Chris Turner’s Snooker Archive

Quellen 

Snookerveranstaltung 2008
Snookerturnier
Sportveranstaltung in Manama